Farturensi – abitanti di Fartura do Piauí
Farturensi – abitanti di Fartura